La vida es... es el nombre del segundo álbum del cantante mexicano Alexander Acha, publicado en 2011.

Lista de canciones 
La vida es... (Edición estándar)
 Ve Soltando El Corazón
 Bella
 Eres Tanto
 Vida
 Amiga
 Novios
 Morir Por Ti
 Gracias
 ¿Quién Soy Yo?
 ¡Caray!
 María
 Love & Roll
 La Vida Es...

La vida es... Amor sincero (Edición de lujo)
 Ve Soltando El Corazón
 Bella
 Eres Tanto
 Vida
 Amiga
 Novios
 Morir Por Ti
 Gracias
 ¿Quién Soy Yo?
 ¡Caray!
 María
 Love & Roll
 La Vida Es...
 Da
 Adonai Sebaot
 Gracias (Salsa)
 Al Final (Feat. Yuri)
 Amor Sincero
 Amor Sincero (Feat. Zuria Vega)

© MMXI. Warner Music México S.A. de C.V. A Warner Music Group Company.

Álbumes de Alexander Acha
Álbumes de 2011
Álbumes de Warner Music Group
Álbumes de México de 2011